Werich může být:

příjmení
 Jan Werich (1905–1980), český filmový a divadelní herec, dramatik a filmový scenárista
 Jana Werichová (1935–1981), česká herečka, scenáristka a překladatelka, dcera Jana Wericha